Szwajcaria:
 Walliswil bei Niederbipp – gmina w kantonie Berno, w okręgu Oberaargau
 Walliswil bei Wangen – gmina w kantonie Berno, w okręgu Oberaargau